PVZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Painesville (Stati Uniti)